Antonio Panella (1878-1954) – archivista e storico italiano
Antonio Panella (1895-1917) – militare italiano